

Geografia 
 Ab Kabak – villaggio iraniano
 Teluk Kabak – villaggio indonesiano

Persone 
 Aharon Abraham Kabak (1880-1944) – scrittore lituano di origine ebrea
 Ozan Kabak (2000) – calciatore turco
 Robert Kabak (1930) – pittore statunitense